That's the Way – traccia dell'album Led Zeppelin III dei Led Zeppelin del 1970
 That's the Way (I Like It) – singolo dei KC and the Sunshine Band del 1975
 That's the Way – singolo di Jo Dee Messina del 2000, dall'album Burn
 That's the Way – singolo dei The Smashing Pumpkins del 2007, dall'album Zeitgeist